Sagrado Coração - em inglês, Sacred Heart
Ou ainda:
Sacred Heart (álbum)

Localidades

Sacred Heart (Minnesota)

Desambiguação